

Слядув — село в гміні Слабошув Меховського повіту Малопольського воєводства
 Слядув — село в гміні Брохув Сохачевського повіту Мазовецького воєводства